Di seguito una lista di asteroidi dal numero 195001 al 196000 con data di scoperta e scopritore.

195001-195100 

|-
| 195001 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 195002 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 195003 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 195004 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195005 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195006 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195007 - ||  || 6 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 195008 - ||  || 5 febbraio 2002 || Crni Vrh
|-
| 195009 - ||  || 8 febbraio 2002 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 195010 - ||  || 9 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 195011 - ||  || 10 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 195012 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195013 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195014 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195015 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195016 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195017 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195018 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195019 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195020 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195021 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195022 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195023 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195024 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195025 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195026 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195027 - ||  || 11 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 195028 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195029 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195030 - ||  || 6 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 195031 - ||  || 8 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195032 - ||  || 12 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 195033 - ||  || 12 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 195034 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195035 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195036 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195037 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195038 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195039 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 195040 - ||  || 12 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 195041 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195042 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195043 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195044 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195045 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195046 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195047 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195048 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195049 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195050 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195051 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195052 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195053 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195054 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195055 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195056 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195057 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195058 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195059 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195060 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195061 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195062 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195063 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195064 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195065 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195066 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195067 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195068 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195069 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195070 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195071 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195072 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195073 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195074 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195075 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195076 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195077 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195078 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195079 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195080 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195081 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195082 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195083 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195084 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195085 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195086 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195087 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195088 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195089 - ||  || 8 febbraio 2002 || Needville
|-
| 195090 - ||  || 15 febbraio 2002 || Elst, E. W., Debehogne, H.
|-
| 195091 - ||  || 14 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 195092 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 195093 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195094 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195095 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195096 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195097 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195098 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195099 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195100 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|}

195101-195200 

|-
| 195101 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195102 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195103 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195104 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195105 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195106 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195107 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195108 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195109 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195110 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195111 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195112 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195113 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195114 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195115 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195116 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195117 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195118 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195119 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195120 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195121 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 195122 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195123 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195124 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195125 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195126 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195127 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195128 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195129 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195130 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195131 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195132 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195133 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195134 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195135 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195136 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195137 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195138 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195139 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195140 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195141 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195142 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195143 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195144 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195145 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195146 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195147 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195148 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195149 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195150 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195151 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195152 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195153 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195154 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195155 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195156 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195157 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195158 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195159 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195160 - ||  || 14 febbraio 2002 || Bickel, W.
|-
| 195161 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195162 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195163 - ||  || 12 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 195164 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195165 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 195166 - ||  || 12 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 195167 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195168 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195169 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195170 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195171 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195172 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195173 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195174 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195175 - ||  || 15 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195176 - ||  || 14 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195177 - ||  || 6 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 195178 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195179 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195180 - ||  || 6 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 195181 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195182 - ||  || 7 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 195183 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195184 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 195185 - ||  || 7 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 195186 - ||  || 8 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 195187 - ||  || 8 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 195188 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 195189 - ||  || 8 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 195190 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195191 Constantinetsang ||  || 8 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 195192 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 195193 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 195194 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 195195 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195196 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195197 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195198 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195199 - ||  || 10 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 195200 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|}

195201-195300 

|-
| 195201 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195202 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195203 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195204 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195205 - || 2002 DH || 16 febbraio 2002 || Hug, G.
|-
| 195206 - ||  || 16 febbraio 2002 || Pauwels, T.
|-
| 195207 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195208 - ||  || 22 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195209 - ||  || 21 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195210 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195211 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 195212 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195213 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195214 - ||  || 20 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195215 - ||  || 20 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195216 - ||  || 17 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195217 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 195218 - ||  || 24 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195219 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195220 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195221 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195222 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195223 - ||  || 20 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 195224 - ||  || 20 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195225 - ||  || 20 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195226 - ||  || 20 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195227 - ||  || 20 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 195228 - ||  || 21 febbraio 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 195229 - ||  || 17 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 195230 - ||  || 10 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 195231 - ||  || 10 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 195232 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195233 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195234 - ||  || 14 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 195235 - ||  || 14 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 195236 - ||  || 5 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195237 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195238 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195239 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 195240 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195241 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195242 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 195243 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195244 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195245 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 195246 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195247 - ||  || 10 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195248 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195249 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195250 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195251 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195252 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195253 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195254 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195255 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195256 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195257 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195258 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195259 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195260 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195261 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195262 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195263 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195264 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195265 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195266 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195267 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195268 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195269 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195270 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195271 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195272 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195273 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195274 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195275 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195276 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195277 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195278 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195279 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195280 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195281 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195282 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195283 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195284 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 195285 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195286 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195287 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195288 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195289 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195290 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195291 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195292 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195293 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195294 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195295 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195296 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195297 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195298 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195299 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195300 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|}

195301-195400 

|-
| 195301 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195302 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195303 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195304 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 195305 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 195306 - ||  || 5 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 195307 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195308 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 195309 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 195310 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195311 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 195312 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 195313 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 195314 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 195315 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 195316 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 195317 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 195318 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195319 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 195320 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 195321 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 195322 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 195323 - ||  || 12 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 195324 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195325 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195326 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195327 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195328 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195329 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195330 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195331 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195332 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195333 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195334 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195335 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195336 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 195337 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195338 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195339 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195340 - ||  || 14 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 195341 - ||  || 14 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 195342 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195343 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195344 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195345 - ||  || 15 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 195346 - ||  || 15 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195347 - ||  || 15 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195348 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195349 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195350 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195351 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195352 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195353 - ||  || 18 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 195354 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195355 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195356 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195357 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195358 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195359 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195360 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195361 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195362 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195363 - ||  || 18 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195364 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195365 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195366 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195367 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195368 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195369 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195370 - ||  || 20 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195371 - ||  || 19 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 195372 - ||  || 20 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 195373 - ||  || 20 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 195374 - ||  || 21 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195375 - ||  || 19 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 195376 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195377 - ||  || 31 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195378 - ||  || 31 marzo 2002 || NEAT
|-
| 195379 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 195380 - || 2002 GY || 3 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195381 - ||  || 2 aprile 2002 || Eskridge
|-
| 195382 - ||  || 10 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195383 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195384 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195385 - ||  || 14 aprile 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 195386 - ||  || 14 aprile 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 195387 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195388 - ||  || 15 aprile 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 195389 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195390 - ||  || 5 aprile 2002 || Bickel, W.
|-
| 195391 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195392 - ||  || 14 aprile 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 195393 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195394 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195395 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195396 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195397 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195398 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195399 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195400 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|}

195401-195500 

|-
| 195401 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195402 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195403 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195404 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195405 Lentyler ||  || 6 aprile 2002 || Buie, M. W.
|-
| 195406 - ||  || 2 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 195407 - ||  || 3 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 195408 - ||  || 3 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 195409 - ||  || 2 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 195410 - ||  || 2 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 195411 - ||  || 2 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 195412 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195413 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195414 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195415 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195416 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195417 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195418 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195419 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195420 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195421 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195422 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195423 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 195424 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195425 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195426 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195427 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195428 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195429 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195430 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 195431 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195432 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195433 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195434 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 195435 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195436 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195437 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195438 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195439 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 195440 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 195441 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 195442 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195443 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 195444 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 195445 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 195446 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195447 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195448 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195449 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195450 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195451 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195452 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195453 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195454 - ||  || 9 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195455 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195456 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195457 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195458 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195459 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195460 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195461 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195462 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195463 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195464 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195465 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195466 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195467 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195468 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195469 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195470 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195471 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195472 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195473 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195474 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195475 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195476 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195477 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195478 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195479 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195480 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195481 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195482 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195483 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195484 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 195485 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195486 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195487 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195488 - ||  || 14 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 195489 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195490 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195491 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195492 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195493 - ||  || 15 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 195494 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195495 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195496 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195497 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195498 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195499 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195500 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|}

195501-195600 

|-
| 195501 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195502 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195503 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195504 - ||  || 12 aprile 2002 || White, M., Collins, M.
|-
| 195505 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195506 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195507 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195508 - || 2002 HJ || 16 aprile 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 195509 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195510 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195511 - ||  || 19 aprile 2002 || Ball, L.
|-
| 195512 - ||  || 17 aprile 2002 || NEAT
|-
| 195513 - ||  || 20 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 195514 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195515 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195516 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 195517 - ||  || 4 maggio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 195518 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195519 - ||  || 4 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195520 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195521 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195522 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195523 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195524 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195525 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195526 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195527 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195528 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195529 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195530 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195531 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195532 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195533 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195534 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195535 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195536 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195537 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195538 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195539 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195540 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195541 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195542 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195543 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195544 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195545 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195546 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195547 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195548 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195549 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195550 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195551 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195552 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195553 - ||  || 11 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195554 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195555 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195556 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195557 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195558 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195559 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195560 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195561 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195562 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195563 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195564 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195565 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195566 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195567 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195568 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195569 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195570 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195571 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195572 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195573 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195574 - ||  || 12 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195575 - ||  || 12 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195576 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195577 - ||  || 12 maggio 2002 || Kušnirák, P.
|-
| 195578 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195579 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195580 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195581 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195582 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195583 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195584 - ||  || 5 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 195585 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195586 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195587 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195588 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195589 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195590 - ||  || 7 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 195591 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195592 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195593 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195594 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195595 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195596 - ||  || 10 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195597 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195598 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195599 - ||  || 15 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195600 Scheithauer ||  || 15 maggio 2002 || Meyer, M.
|}

195601-195700 

|-
| 195601 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195602 - ||  || 17 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195603 - ||  || 17 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195604 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195605 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195606 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195607 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195608 - ||  || 17 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 195609 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 195610 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 195611 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 195612 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 195613 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 195614 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 195615 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 195616 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 195617 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 195618 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 195619 - ||  || 12 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 195620 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 195621 - ||  || 4 giugno 2002 || NEAT
|-
| 195622 - ||  || 5 giugno 2002 || LONEOS
|-
| 195623 - ||  || 11 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 195624 - ||  || 8 giugno 2002 || NEAT
|-
| 195625 - ||  || 8 giugno 2002 || NEAT
|-
| 195626 - ||  || 14 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 195627 - ||  || 3 giugno 2002 || Needville
|-
| 195628 - ||  || 6 giugno 2002 || Spacewatch
|-
| 195629 - ||  || 16 giugno 2002 || NEAT
|-
| 195630 - ||  || 5 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195631 - ||  || 5 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195632 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195633 - ||  || 3 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195634 - ||  || 9 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 195635 - ||  || 11 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 195636 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195637 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195638 - ||  || 7 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195639 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 195640 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 195641 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 195642 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195643 - ||  || 14 luglio 2002 || Broughton, J.
|-
| 195644 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195645 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 195646 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 195647 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 195648 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195649 - ||  || 11 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 195650 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195651 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195652 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195653 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195654 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195655 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195656 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195657 Zhuangqining ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195658 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 195659 - ||  || 5 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195660 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195661 - ||  || 5 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195662 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195663 - ||  || 5 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195664 - || 2002 OM || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 195665 - ||  || 16 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195666 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195667 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195668 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195669 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195670 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195671 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 195672 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 195673 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 195674 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195675 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 195676 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195677 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195678 - ||  || 23 luglio 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 195679 - ||  || 23 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195680 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195681 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195682 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195683 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 195684 - || 2002 PY || 1 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195685 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195686 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195687 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195688 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195689 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195690 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195691 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195692 - ||  || 5 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 195693 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195694 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195695 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195696 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195697 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195698 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195699 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195700 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|}

195701-195800 

|-
| 195701 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195702 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195703 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195704 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195705 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195706 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195707 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195708 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195709 - ||  || 6 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195710 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195711 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195712 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195713 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195714 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195715 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195716 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195717 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195718 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195719 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195720 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195721 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195722 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195723 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195724 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195725 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195726 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195727 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195728 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195729 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195730 - ||  || 6 agosto 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 195731 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195732 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195733 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195734 - ||  || 12 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195735 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195736 - ||  || 14 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195737 - ||  || 14 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195738 - ||  || 14 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195739 - ||  || 14 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195740 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195741 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195742 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195743 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195744 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195745 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195746 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195747 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195748 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195749 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195750 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195751 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195752 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195753 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195754 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195755 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195756 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195757 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195758 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195759 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195760 - ||  || 13 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195761 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195762 - ||  || 13 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195763 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 195764 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 195765 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 195766 - ||  || 14 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 195767 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195768 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195769 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195770 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195771 - ||  || 14 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195772 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195773 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195774 - ||  || 15 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 195775 - ||  || 4 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 195776 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195777 Sheepman ||  || 12 agosto 2002 || Chiang, E., Buie, M. W.
|-
| 195778 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 195779 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 195780 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 195781 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 195782 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 195783 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 195784 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 195785 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 195786 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195787 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195788 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195789 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195790 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195791 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195792 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195793 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195794 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195795 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195796 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195797 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195798 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195799 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195800 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|}

195801-195900 

|-
| 195801 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195802 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195803 - ||  || 24 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195804 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195805 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195806 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195807 - ||  || 24 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195808 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195809 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195810 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195811 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195812 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195813 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195814 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195815 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195816 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195817 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195818 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195819 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195820 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195821 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195822 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 195823 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 195824 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 195825 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195826 - ||  || 31 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 195827 - ||  || 27 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 195828 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 195829 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 195830 - ||  || 18 agosto 2002 || Lowe, A.
|-
| 195831 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195832 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195833 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195834 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195835 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195836 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195837 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195838 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195839 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195840 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195841 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195842 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195843 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195844 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195845 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195846 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195847 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195848 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195849 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195850 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195851 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195852 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195853 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195854 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195855 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195856 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195857 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195858 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195859 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195860 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195861 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195862 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195863 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195864 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195865 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195866 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195867 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195868 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195869 - ||  || 20 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195870 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195871 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195872 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 195873 - || 2002 RD || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195874 - ||  || 3 settembre 2002 || Ball, L.
|-
| 195875 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195876 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195877 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195878 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195879 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195880 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195881 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 195882 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 195883 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 195884 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 195885 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 195886 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 195887 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 195888 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 195889 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 195890 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 195891 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 195892 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 195893 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 195894 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 195895 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 195896 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 195897 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 195898 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195899 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195900 Rogersudbury ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|}

195901-196000 

|-
| 195901 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195902 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195903 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195904 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195905 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 195906 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 195907 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195908 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 195909 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195910 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195911 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195912 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195913 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195914 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195915 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195916 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195917 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195918 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195919 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195920 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195921 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195922 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195923 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195924 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195925 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195926 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195927 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195928 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195929 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195930 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195931 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195932 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195933 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195934 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195935 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195936 - ||  || 9 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 195937 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195938 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195939 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195940 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195941 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195942 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195943 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195944 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195945 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195946 - ||  || 13 settembre 2002 || Kretlow, M.
|-
| 195947 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195948 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195949 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195950 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195951 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195952 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195953 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195954 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195955 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195956 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195957 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195958 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195959 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195960 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195961 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195962 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 195963 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195964 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195965 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195966 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195967 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195968 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195969 - ||  || 14 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 195970 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195971 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195972 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195973 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195974 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195975 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195976 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195977 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195978 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195979 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195980 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195981 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195982 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195983 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 195984 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195985 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195986 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195987 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195988 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195989 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195990 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195991 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195992 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 195993 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195994 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195995 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 195996 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 195997 - ||  || 4 settembre 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 195998 Skipwilson ||  || 1 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 195999 - ||  || 12 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 196000 Izzard ||  || 15 settembre 2002 || Matson, R.
|}

Collegamenti esterni 
 

0195001